Пищатинцы (Борщёвский район) — село, Пищатинский сельский совет, Борщёвский район, Тернопольская область, Украина.
 Пищатинцы (Шумский район) — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.